Miejscowości w USA:
 Millbury – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Millbury – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Millbury (ang. Millbury Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester